Yungasocereus inquisivensis es una especie de cactus nativo de Bolivia, único miembro de su género.

Descripción
Es un cacto columnar, asemejándose tanto a un árbol como a un arbusto, de 4-5 m de altura. Los tallos de 6-7 cm de diámetro son verde oscuro, con 6-10 surcos. espinas de 1,5-3 cm de largo en grupos de 4-12, sin diferenciación entre las centrales y las radiales, con una coloración entre parduzca y grisácea. Las flores son blancas, aparecen en grupos de 5-8 cerca de los ápices de los tallos.

Distribución y hábitat 
Se encuentra sólo en la región de Los Yungas y la provincia Inquisivi del Departamento de La Paz, a altitudes de cerca de 2000 . Requiere como mínima Tº promedio: 10 °C 

Cárdenas describió la especie en 1957 en Inquisivi, colocándola en Samaipaticereus. Más tarde Ritter encuentra la misma especie en Los Yungas, y en 1980 la traslada a su propio género Yungasocereus. Después de un periodo en Haageocereus, fue nuevamente separado dentro de Yungasocereus.

Referencias 
 Anderson, Edward F. 2001. La Familia de Cactus (Timber Press, 2001), p. 681

Enlaces externos
http://www.desert-tropicals.com/Plants/Cactaceae/Yungasoc_inquisivensis.html

Trichocereeae
Flora de Sudamérica occidental
Flora de América del Sur continental